

Geografia

Francia 
 Les Ponts-de-Cé – comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)

Svizzera 
 Les Ponts-de-Martel – comune nel distretto di Le Locle (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
Le Pont – pagina di disambiguazione
Ponts – pagina di disambiguazione